Langway ist der Familienname folgender Personen:

 Rod Langway

Siehe auch:
 Mount Langway, Berg nahe der Ruppert-Küste des westantarktischen Marie-Byrd-Lands